

Смирновський сільський округ — адміністративна одиниця, Аккайинський район, Північно-Казахстанська область
 Смирновський сільський округ — адміністративна одиниця, Карабалицький район, Костанайська область

Див. також 
 Смирновський